El movimiento de escuelas modernas fue una corriente internacional reformadora de la educación enmarcada en la denominada educación progresista e inspirada en la experiencia de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, los establecimientos educativos que fundaron tuvieron nombres como «escuela moderna», «escuela modelo» o «escuela racionalista». El movimiento de escuelas modernas tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, especialmente en los Estados Unidos donde llegaron a existir veinte de estas escuelas de 1910 a 1960 (Modern Schools), de la mano de los seguidores de la filosofía de enseñanza de Ferrer. La más notoria fue la Modern School de la Ciudad de Nueva York fundada en 1911. También existieron un serie de estas escuelas en la Ciudad de Londres. En España en el primer tercio del siglo XX existieron varias escuelas que funcionaban en los ateneos populares, siguiendo los postulados ferrerianos sobre pedagogía; el anarcosindicalismo tuvo grandes adeptos a este movimiento y generó su propio movimiento de escuelas sindicales en el anarquismo español hasta la década de los 30.

El método de las escuelas se fundamentó en formar en el estudiante el librepensamiento frente al conocimiento y el aprendizaje colaborativo entre compañeros, en que este direccione los contenidos facilitados por el maestro según sus intereses y habilidades particulares, bajo el lema "ayúdame a aprender". Las escuelas modernas comúnmente comprendían también cursos nocturnos para la educación de adultos. Eran escuelas mixtas, laicas, sin castigos ni exámenes, sostenidas generalmente por asociaciones civiles y sindicatos obreros. La historia social usualmente ha identificado a las escuelas modernas con el anticlericalismo y el obrerismo. Para dar impulso a este movimiento fue creada en 1906 la Liga Internacional para la Instrucción Racional de la Infancia.

En México 
La escuela racionalista tuvo reconocidos exponentes en el México de principios del siglo XX, particularmente en el estado de Yucatán, donde el profesor José de la Luz Mena impulsó decididamente el método y los principios de enseñanza de las escuelas modelo y del racionalismo de Ferrer Guardia. Ahí, Liga de Acción Social fundó en 1910 la Escuela Modelo en el suburbio de la Ciudad de Mérida llamado Chuminópolis, la primera escuela racionalista de Yucatán. Esta escuela aún existe hasta nivel universitario.

En Chile 
Aunque los anarquistas promovieron las ideas de Ferrer en materia educacional, fueron los comunistas chilenos, en particular la Federación Obrera de Chile, controlada por estos, quienes mantuvieron algunas escuelas inspiradas en sus ideas. En los años 20 lograron sostener varias experiencias, como la Escuela de Peñaflor, que provocó críticas entre los sectores conservadores. También hubo escuelas en la pampa salitrera y en la zona del carbón, donde los sindicatos comunistas eran fuertes, que intentaron plantear un proyecto alternativo de educación. La Reforma Educacional de 1928, también crítica de la educación tradicional, debilitó el apoyo a las escuelas racionalistas, las que perdieron vitalidad y finalmente desaparecieron.

Véase también 
 Escuela Moderna
 Pedagogía en el anarquismo
 Escuela racionalista
 Luis Bulffi de Quintana
 Francisco Ferrer Guardia
 Consejo de la Escuela Nueva Unificada

Referencias 

Anarquismo y educación
Movimientos anarquistas